Lindholm kan syfta på:

 Lindholm Shipping – ett svenskt rederi vars historia började 1867
 Lindholm (efternamn) – ett efternamn

Geografi

Danmark
 Lindholms socken – en socken 
 Lindholm, Nørresundby – en del av Nørresundby i Ålborgs kommun
Lindholm Høje – ett gravfält från yngre järnåldern och vikingatiden
Lindholm (järnvägsstation) – en järnvägsstation i Nørresundby i Ålborgs kommun
 Lindholm, Samsø kommun – ö i Samsø kommun
 Lindholm, Thisted - ö i Thisteds kommun
 Lindholm (Stege Bugt) – ö i Stege Bukt
 Lindholm (Smålandsfarvandet)
 Lindholm (Östersjön)

Sverige
 Lindholms herrgård – en herrgård i Barva socken, Eskilstuna kommun

Se även
Lindholmen